«Ра́дио Люксембу́рг» () — англоязычная коммерческая радиостанция, которая вещала из Люксембурга на Британские острова (Великобританию и Ирландию) с 1933 по 1992 годы. Принадлежала медиаконгломерату RTL Group. Принималась в большой части Европы и в 1950—1970 годы благодаря своим музыкальным программам была очень популярна, сыграв большую роль в популяризации рок-н-ролла.

История 
Радиостанция была запущена в 1933 году. Англоязычное вещание на Британию из Люксембурга стало возможным благодаря самому мощному в то время в Европе передатчику. Много лет в Великобритании она оставалась единственной коммерческой музыкальной радиостанцией. Поскольку, в отличие от консервативной Би-би-си, она играла ту музыку, которую люди действительно хотели слушать, многие предпочитали именно её. Британское правительство считало такое вторжение в свои радиоволны недопустимым (тем более что «Радио Люксембург» отнимало у Би-би-си слушателей и рекламодателей) и пыталась много раз закрыть её, используя дипломатические рычаги. Поэтому десятилетиями в стране программы передач Радио Люксембург не печатались.

В 1951 году радиостанция переключилась с длинных волн на средние, на легендарную частоту 208 м (ту-оу-эйт). Качество сигнала упало, но аудитория возросла и стала неуклонно расти. Станция стала тем, и причём единственным, местом, где могли попробовать себя молодые начинающие диджеи. Там начинали свою карьеру многие в будущем звёзды Би-би-си.

В 1950-е года «Радио Люксембург» вместе с American Forces Network (телерадиовещательное подразделение вооружённых сил США) были в Европе единственными радиостанциями, где можно было слушать рок-н-ролл. На Би-би-си в то время из-за временных ограничений на трансляцию музыки в записи и из-за презрения чиновников к этому жанру как чисто коммерческому рок-н-ролл в значительной мере игнорировали. Уже только в начале 1960-х годов в Британии появились свои радиостанции, обращённые к молодой аудитории — сначала пиратские, как Radio Caroline и Radio London, а в 1967 году подключилась и Би-би-си, запустив радиостанцию поп-музыки Radio One.

В 1980-е годы аудитория у «Радио Люксембург» сократилась, радиостанция стала приносить убытки и в 1992 году закрылась.

Примечания

См. также 
 Radio Luxembourg (DRM) (в англ. разделе) — попытка RTL возобновить радиостанцию в 2005 году

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  «Radio Luxembourg shifted from from family-oriented programmes to targeting teenagers listening to radios in their bedrooms.»
  «The first Beatles' single, “Love Me Do,” was released soon after the marriage, on October 5, 1962. “The first time I heard 'Love Me Do' on the radio, I went shivery all over,” recalled George Harrison. He'd stayed up all night to hear the record broadcast on Radio Luxembourg, a popular outlet for new pop songs at the time. The record received decent airtime ...»

Ссылки 
 Официальный веб-сайт об истории Радио Люксембург

Связь в Люксембурге
Появились в 1933 году
Коммерческие радиостанции
RTL Group
Рок-н-ролл
Международные телерадиовещатели
1933 год в Люксембурге
Появились в XX веке в Люксембурге